Гоминина, хоминина, или австралопитецина (), — подтриба антропоморфных приматов, выделенных из трибы Гоминини (Hominini), представители которой характеризуются постепенной эволюцией в сторону прямохождения. Включает в себя несколько родов: люди, австралопитеки, ардипитеки, сахелантропы, оррорины, кениантропы и грекопитеки. Единственный выживший вид, который происходит от подтрибы Гоминина, — это Homo sapiens.

Альтернативные классификации 
По классификации М. Гудмена (:en:Morris Goodman) в подтрибу Гоминина входят ещё гориллы (как род) и шимпанзе с бонобо, которых он включает в род Homo как виды Homo troglodytes и Homo paniscus.

Некоторые авторы считают, что диверсификация гоминин произошла в Восточном Средиземноморье, а грекопитек является последним общим предком африканских  человекообразных обезьян и человека разумного. Николай Спассов с соавторами считают, что грекопитек находится на стволовой линии подтрибы гоминина.

Эволюционное дерево 
Согласно Dembo et al (2016):

Примечания

Литература 
 
  — P. 279—289.

Ссылки 
 Systematics of humankind
 Hominoidea
 Majority of divergence between closely related DNA samples is due to indels
 Моррис Гудмен: шимпанзе — это человек на 99,4 %

Гоминины